Краснощеково — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснощёково — село в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Краснощёково — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.

Украина  
 Краснощеково — село в Васильковском районе Днепропетровской области.